El término japonés Chidori, cuya traducción es mil pájaros, puede hacer referencia a:

 Un buque torpedero japonés de principios del siglo XX, el Chidori.
 Un buque torpedero japonés hundido en la Segunda Guerra Mundial, el Chidori.
 La clase de buques a que pertenecía el torpedero anterior, la clase Chidori.
 Un ataque del personaje Kakashi Hatake de la serie Naruto, el Chidori.
 Un personaje de la serie Full Metal Panic!, Kaname Chidori.